Ки́ллин () — фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Киллин, Марк — британский актёр кино и телевидения.
 Киллин, Том (род. 1950) — шотландский и британский спортсмен-паралимпиец: кёрлингист на колясках, фехтовальщик, теннисист, баскетболист.

Топонимы 
 Киллин — город в штате Техас, США.

См. также 
 Киллена
 Киллини (значения)